hide (gitarist), Japans gitarist van de Japanse Visual keiband X Japan
 Hide (film), een Canadees-Argentijnse actie-dramafilm uit 2008
 Hide (maat), een oud-Engelse oppervlaktemaat